Palilula est un toponyme qui peut désigner :
Palilula (Belgrade), une municipalité de la Ville de Belgrade en Serbie ;
Palilula (Niš), une municipalité de la Ville de Niš en Serbie ;
Palilula, un village de Serbie situé dans la municipalité de Svrljig, district de Nišava.